Кривель — село в Сапожковском районе Рязанской области России. Входит в Михеевское сельское поселение.

География 
Расположено на реке Пара в 14 км северо-северо-восточнее районного центра — пос. Сапожок.

История 
Кривель в качестве деревни, принадлежащей к приходу села Красной слободы, упоминается в XVII веке (1675 год). Первоначальное построение церкви в селе должно быть отнесено к 1686 году, в январе 1687 года к ней был определен уже отдельный священник. В окладных книгах 1676 года находившаяся в селе Кривеле церковь носит наименование Димитриевской, а село названо «новоселебным» с прибавкою – что была деревня к селу Красной слободе. В 1734 году в приходе к Дмитриевской церкви показан только 21 двор; при отчислении села Кривеля от Рязанского уезда к Сапожковскому в 1779 году в нем состояло 154 души муж. пола. Вместо основанной в XVII веке и пришедшей в ветхость, деревянная Дмитриевская церковь построена была в 1762 году. При ней церковной земли во владении причта состоит усадебной 3 дес., пахотной 33 дес., на каковую землю у причта плана и межевой книги не имеется. В состав прихода входят село и деревня Дмитриевка, в коих числится муж. пола 625 душ, жен. пола 601 душа. В причте при Дмитриевской церкви по штату 1873 г. положены священник и псаломщик.

Близ села располагается подворье Свято-Данилова монастыря, скит Сергия Радонежского . В 1904 году в селе был найден клад джучидских дирхемов XIV века, в районе села обнаружены две неолитические стоянки.

В советское время в селе находился колхоз им. Ленина, в летнее время на базе местной школы действовал детский пионерский лагерь отдыха. Окрестности села, богатые множеством озерков (Юрьев, Маченцев, Попов, Длинное) по берегам реки Пара, традиционно являются любимыми местами рыболовов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сапожковского района